Miejscowości w USA:
 Owensville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson
 Owensville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Gasconade
 Owensville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont